USS Gudgeon — кораблі ВМС США. 

 USS Gudgeon (SS-211) — підводний човен типу «Тамбор». Збудований у 1941 році. Потоплений 18 квітня 1944 року в районі Маріанських островів.
 USS Gudgeon (SS-567) — підводний човен типу «Тенг». Збудований у 1952 році. У 1983 році проданий ВМС Туреччини, де отримав назву «TCG Hızırreis». Перебував на службі до 2004 року, після чого перетворений на корабель-музей

 
Назви військових кораблів США
Багатозначні терміни